Святопо́лк-Ми́рские (, ) — княжеский и дворянский (герба «Бялыня») род белорусского происхождения.

Род дворян Святополк-Мирских, определением Герольдии (от 24 октября 1819) утверждён в древнем дворянском достоинстве и внесён в VI часть родословной книги Минской губернии. Род князей Святополк-Мирских внесён в V части родословных книг Виленской, Минской и Харьковской губерний (Гербовник, XII, 3).

Происхождение и история рода 
Род Мирских известен с XVI века — некрупные землевладельцы Браславского повета, выходцы из белорусских служилых людей. Фамилия происходит от населённого пункта Миоры (). В начальный период никто из них не титуловался князем и не пользовался родовым прозванием Святополк.

Полученное ветвью рода княжеское достоинство Российской империи не распространялась на другие ветви рода Мирских герба «Бялыня», которые также нередко прибавляли к своей фамилии прозвание Святополк.

Князья Святополк-Мирские 
Сын Францишека-Ксаверия Мирского — Томаш-Богумил-Ян добился (1821), опираясь на семейную традицию, от Сената Царства Польского признания княжеского достоинства. 

Именным Высочайшим указом от а «Фоме-Богомилу-Ивану Францевичу-Ксаверьевичу» с сыновьями (свиты генерал-майором Дмитрием и флигель-адъютантом подполковником Николаем Ивановичами) разрешено, с их потомством, именоваться в России князьями «без предъявления документов на сей титул, утраченных во время Польского мятежа 1831 года». Грамота на княжеское достоинство Высочайше подписана (13 марта 1875), а герб Высочайше утверждён (08 февраля 1873).

Князья Святополк-Мирские, считая своим родовым гнездом Мирский замок в белорусском городе Мир, выкупили его и превратили в свою парадную резиденцию.

Критика 
Первые претензии семьи Мирских на происхождение от Рюриковичей (от Святополка Изяславича, великого князя киевского или Святополка Окаянного) относятся к XVIII веку. Примерно с этого же времени Мирские приписывают себе родство с князьями Святополк-Четвертинскими (природными князьями Великого княжества Литовского) и начинают именоваться Святополк-Мирскими.

Крупный исследователь генеалогии литовско-русских князей Юзеф Вольф относит Святополк-Мирских к «псевдо-князьям».

Польский генеалог Каспер Несецкий написал об этом роде: …некоторые придерживаются мнения, что дом Мирских происходит от монарха русского Владимира, который в числе двенадцати сыновей имел сына Святополка, князя Тверского, а тот оставил двух сыновей, Андрея и Дмитрия, князей тверских, от которых произошли князья Четвертинские и Мирские.

Уверенность, что князья Мирские происходят от Рюрика, основана на двух фактах:

 Когда Литва соединилась с Польшей в XVI веке, сейм запретил дворянам принимать от иностранных государей почётные титулы, в числе родов имевших право сохранить своё природное княжеское достоинство, упомянуты князья Мирские, в качестве потомков Святого Владимира.
 Князья Острожские, власть которых в Литве равнялась почти власти государя литовского, всегда признавали Мирских своими однородцами.

Известные представители 

Родословие прослеживается от пана Григория Мирского (ум. в 1620), судьи земского браславского. От пяти его сыновей пошли 5 ветвей этого рода.

 Григорий (сын Лукаша; ?—1661) — стражник великий литовский
 Иероним (?—1654) — погиб под Шкловом в бою с русскими войсками
 Анджей (Михал) — подчаший браславский, подписал акт об избрании Августа II королём Польши (1697)
 князь (c 1861 года) Томаш-Богумил-Ян (26 декабря 1788 — 10 февраля 1868) — депутат Сейма (1823), родоначальник княжеской ветви
 князь (c 1861 года) Дмитрий Иванович (1825—1899) — генерал от инфантерии, участник Кавказских походов, Крымской войны и русско-турецкой войны 1877—1878 годов
 князь (c 1861 года) Николай Иванович (1833—1898) — генерал от кавалерии, участник Крымской войны и русско-турецкой войны 1877—1878 годов
 князь (c 1861 года) Пётр Дмитриевич (1857—1914) — российский государственный деятель, генерал-лейтенант
 князь Михаил Николаевич (1870—1938, Варшава) — камергер, статский советник, поверенный в делах России в Софии
 князь Иван Николаевич (27 марта 1872, СПб. — 10 февраля 1922, Мир) — гвардии ротмистр
 князь Дмитрий Николаевич (1874—1950) — член II и IV Государственных дум от Бессарабской губернии.
 князь Владимир Николаевич (14 апреля 1875, СПб. — 27 февраля 1906, Александрия, Египет) — камер-юнкер, Балтский уездный предводитель дворянства
 князь Семён Николаевич (24 апреля 1885, Новочеркасск — 26 июля 1917, Харьков) — воспитанник Пажеского корпуса, чиновник особых поручений при Харьковском губернаторе, в 1907 году владел имением в Люботине
 князь Дмитрий Петрович (1890—1939) — русский литературовед, литературный критик, публицист
 князь Леонид Сергеевич (ум. после 1944) — гауптштурмфюрер СС, организатор и руководитель группы Всероссийской фашистской организации в Рио-де-Жанейро; арестован в 1944 году партизанами во главе с полковником РККА В. В. Гилем.

Из других ветвей рода Святополк-Мирских герба «Бялыня» 

 Александр Сергеевич (1879—1915) — русский офицер, герой русско-японской и Первой мировой войн.
 Киприан (ок. 1710 — ?)
 Томаш (1738 — после 1764) — маршалок браславский и генерал войск литовских
 Богуслав (ок. 1750 — ?) — подкормий браславский
 Станислав-Войцех (1756—1805) — был с 1791 года писарем великим литовским
 Станислав (?—1805; возможно, одно лицо с предыдущим) — генерал войск литовских
 Леон (1871—1925) — католический прелат в Пинске
 Евгений (1876 — 28 марта 1918, Могилёв) — католический священник, убит
 Казимир (1899? — 1941/42) — депутат Сейма, погиб в концлагере Аушвиц-Биркенау
 Кшиштоф (19 июня 1925 — 13 августа 1944, Варшава) — участник Варшавского восстания 1944 года (псевдоним «Бялыня»; «Białynia»)
 Михал (1926 — 13 августа 1944, Варшава) — подхорунжий, участник Варшавского восстания 1944 года (псевдоним «Орлич»; «Orlicz»)
 Леон — капитан, участник Варшавского восстания (псевдоним «Лучник»; «Łucznik»)
 Роберт Зиновьевич (род. 1939) — российский писатель и кинодраматург

Примечания

Источники 
 
 
Долгорукий-Аргутинский, Фёдор Сергеевич. Родословный сборник (с гербами) / кн. Фёдор Долгорукой. - СПб.: Тип. Т-ва п. ф. "Электро-тип. Н. Я. Стойковой", 1913. Вып. 1. - 1913., 65 с. Князья Святополк-Мирские. стр. 48-49.
 
 

 
Княжеские роды России
Дворянские роды, на гербах которых изображены ангелы
Дворянские роды, на гербах которых изображён Георгий Победоносец